Park megye (Colorado) 
Park megye (Jefferson Terület)
Park megye (Montana)
Park megye (Wyoming)